William Vane kan syfta på: 

* William Vane, 1:e viscount Vane (1682–1734), brittisk peer
 William Vane, 2:e viscount Vane (1714–1789), brittisk peer
 William Vane, 1:e hertig av Cleveland (1766–1842), brittisk peer
 William Vane, 3:e hertig av Cleveland (1792–1864), brittisk peer
 William Vane, 1:e baron Inglewood (1909–1989), brittisk peer